Симон Мартин Козловский (; 5 ноября 1819, Олита, Российская империя — 14 ноября 1899, Санкт-Петербург) — российский католический епископ, девятый архиепископ могилёвский.

Биография 
Родился в 1819 году в Олите (совр. литовский Алитус). Учился в виленской семинарии и в только что основанной санкт-петербургской Духовной академии, которую окончил в 1845 году со степенью магистра богословия. 23 сентября 1844 года рукоположен в диаконы, 23 декабря 1844 года — в священники.

Преподавал в гимназии Ковно и Виленской семинарии. С 1848 года профессор Санкт-петербургской духовной академии, с 1851 по 1864 года занимал пост ректора Виленской семинарии. В 1877 году назначен ректором Санкт-петербургской духовной академии.

15 марта 1883 года назначен епископом Луцка-Житомира. Епископская хиротония состоялась 13 мая 1848 года в церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.

14 декабря 1891 года папа Лев XIII назначил епископа Козловского новым архиепископом-митрополитом могилёвским. Митрополит проявлял лояльность в отношении русского правительства, однако также защищал права Церкви, в частности он проигнорировал указ, запрещавший пастырскую деятельность священников Могилёвской митрополии среди грекокатоликов. Симон Козловский — автор нескольких богословских трудов. Большое внимание уделялось им религиозному образованию народа, он способствовал массовому изданию проповедей, катехизисов, церковных календарей и прочей духовной литературы.

Викарным епископом при новом митрополите первоначально был Ректор духовной академии Францишек Сымон, который управлял митрополией в периоды, когда архиепископ Козловский уезжал на лечение. После высылки Сымона в Одессу, в 1897 году новым викарным епископом стал епископ Кароль Антоний Недзялковский.

Скончался 14 ноября 1899 года. Похоронен в Санкт-Петербурге в крипте храма Посещения Девой Марией св. Елизаветы (могила не сохранилась).

Примечания

Литература 
 «Козловский» // Католическая энциклопедия. Т.2, Изд. францисканцев, М.:2005. Ст.1145-1147

Ссылки 
 Bishop Szymon Marcin Kozłowski на сайте catholic-hierarchy.org
 Биографическая справка на сайте храма св. Станислава

Католические архиепископы Могилёвские
Выпускники Императорской Римско-католической духовной академии
Католические епископы Луцка
Похороненные в храме Посещения Девой Марией Елизаветы в Санкт-Петербурге